Krzysztof Głowacki (ur. 1959) – polski żużlowiec
 Krzysztof Głowacki (ur. 1986) – polski bokser, mistrz świata